Черноводск — название населённых пунктов в Казахстане:

 Черноводск (быв. Черноводский) — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области, упразднено в 2014 г.
 Черноводск — название села Каракудык Алгинского района Актюбинской области до 2009 года.
 Черноводск — название села Карасу Сайрамского района Южно-Казахстанской области до 1993 года.